Lützow může být:

osoba
 August von Lützow – šlechtic a mecenáš usídlený v Karlových Varech
 Carl Lützow – moravský šlechtic, velkostatkář a politik
 František Lützow – český šlechtic, diplomat, historik a spisovatel
 Günther Lützow – německý stíhací pilot
 Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow – pruský generálmajor

loď
 Lützow (kapesní bitevní loď)
 SMS Lützow bitevní křižník Kaiserliche Marine
 Lützow (1937) těžký křižník 

jiné
37. dobrovolnická jízdní divize SS „Lützow“